Корејски се може односити на:
Корејски језик, један од алтајских језика
Кореја (вишезначна одредница)
Корејци, азијски народ